Barchet ist der Familienname folgender Personen:

 Siegfried Barchet (1918–1982), deutscher Cellist und Komponist

Siehe auch:
 Barchet-Quartett